Ангара́д Уо́рд (; ) — английская и британская кёрлингистка.

В составе женской сборной Великобритании участница зимних Универсиад 2015 и 2017.

Достижения 
 : золото (2011).
 : золото (2012, 2016).
 : золото (2014).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2015), бронза (2014).
 Чемпионат Англии по кёрлингу среди юниоров: золото (2012, 2013, 2014, 2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015 | FISU
 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2017 | FISU
 Angharad Ward - British Universities & Colleges Sport (команда для Универсиады-2015)
 Angharad Ward - British Universities & Colleges Sport (команда для Универсиады-2017)
 The Roaring Game Blog (публикации со словосочетанием «Angharad Ward»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу
Кёрлингисты Великобритании